Râul Șandru se poate referi la următoarele râuri din România

 Râul Șandru - afluent al râului Bârnărel
 Râul Șandru - afluent al râului Moldova
 Râul Șandru - afluent al râului Olt
 Râul Șandru - afluent al râului Putna

Vezi și 
 Șandru (dezambiguizare)

Toponime românești